FIS ili fis može označavati:

 fis (gen) – gen E. coli za istoimenu bjelančevinu,
 fis fenomen u jezikoslovlju,
 F♯, ton,
 Službu informacija o letovima (engl. Flight Information Service),
 Međunarodni festival u Santanderu (šp. Festival Internacional de Santander),
 Međunarodni skijaški savez (fr. Fédération Internationale de Ski),
 Talijanski mačevalački savez (tal. Federazione Italiana Scherma),
 Talijanski izviđački savez (tal. Federazione Italiana dello Scautismo),
 naziv za albanska plemena (alb. farefisni),
 prezime,
 FIS (tvrtka).